There's No Business Like Showbusiness (lied), lied van Irving Berlin.
 There's No Business Like Show Business (film), Amerikaanse film uit 1954.
 There's No Business Like Showbusiness (televisieprogramma), Nederlands tv-programma.
 There's No Business Like Show Business (musical), musical met o.a. Jon van Eerd